Spodnja Dobrava je ime več naselij v Sloveniji:

 Spodnja Dobrava, naselje v občini Moravče
 Spodnja Dobrava, naselje v občini Radovljica

Naselja v Sloveniji